Посесивна је четврти студијски албум српске певачице Милице Павловић. Албум је објављен 11. априла 2022. године за издавачку кућу -{Senorita Music}-.

Списак песама

Референце 

Албуми 2022.
Албуми Милице Павловић